Schachtner ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Schachtner (* 1984), deutscher Countertenor
 Christina Schachtner (* 1948), Hochschullehrerin für Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Digitale Medien
 Hans-Ulrich Schachtner (* 1944), deutscher Psychologe und Autor
 Heinz Schachtner (1920–2014), deutscher Trompeter, Komponist und Schriftsteller
 Joachim Schachtner (* 1963), deutscher Biologe und Präsident der Technischen Universität Clausthal
 Johannes X. Schachtner (* 1985), deutscher Dirigent und Komponist
 Josef Alois Schachtner († 1830), österreichischer apostolischer Feldvikar

Schachtner ist ein Ortsname:
 Schachtner (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Schachner